Соревнования по прыжкам с большого трамплина (К-125) на зимних Олимпийских играх 2018 среди мужчин прошли 16 и 17 февраля. Местом проведения соревнований стал центр прыжков на лыжах «Альпензия», расположенный в непосредственной близости к посёлку Дэквалъмьён, в уезде Пхёнчхан. Расчётная дальность трамплина — 140. Каждая страна может быть представлена максимум 5 прыгунами.

Победителем Олимпийских игр 2018 года стал польский прыгун Камил Стох, защитивший чемпионский титул, завоёванный в 2014 году на Играх в Сочи. Стох стал пятым прыгуном в истории, кому удалось выиграть не менее трёх золотых наград на Олимпийских играх.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Квалификация 
Квалификационный раунд в прыжках с трамплина прошёл 16 февраля. В соревнованиях приняли участие 57 спортсменов, которые выполнили по одной попытке.

Финал 
Финальный раунд в прыжках с трамплина прошёл 16 февраля. В соревнованиях приняли участие 50 лучших спортсменов по итогам квалификации. В финале прыгуны выполнили по две попытки, причём во вторую попытку прошли только 30 спортсменов. Призёры Олимпийских игр определились по сумме результатов за две попытки.

Итог

Ссылки 
 Прыжки с трамплина на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)